C'eravamo tanto amati – un film italiano del 1974, diretto da Ettore Scola e con Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.
C'eravamo tanto amati – un programma televisivo con Luca Barbareschi.